El término Lazurni  puede referirse a:

Lazurni (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Lazurni (Komi), localidad de la entidad municipal de Intá de la república Komi, en Rusia.
Lazurni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lazurni (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Lazurni (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.